Бакала́вр:
 Бакалавр — в средние века название рыцарского оруженосца.
 Бакалавр — академическая степень или квалификация.
 Бакалавр искусств
 Бакалавр наук
 Бакалавр права
 Рыцарь-бакалавр или башелье